Tönning, gemeente in Duitsland
Tønning (parochie), Denemarken